Hydroponic Garden est le premier album de Carbon Based Lifeforms sorti en 2003. Il a été publié à nouveau en étant remasterisé en 2015.

Présentation

Généralités 
Sorti le , Hydroponic Garden (traduisez Jardin Hydroponique) est le premier album que sort Carbon Based Lifeforms, bien qu'aussi le second que le duo publie.

Le groupe décrit son album par les genres Ambient, Acid Ambient ou Psybient, tandis que d'autres l'associent aussi à du Downtempo, du psychill ou encore du Soundscape.

Il comporte 11 morceaux pour une durée totale de 76 minutes et 27 secondes.

Participants à l'album 
Bien que le duo de Johannes Hedberg et Daniel Segerstad s'occupe de la quasi-totalité de l'album, Yoji Ishida prête sa voix au morceau éponyme de l'album, et Anna Andersson prête la sienne à Epicentre (First Movement).

Remasterisation 
Le , Hydroponic Garden est remasterisé, accompagné de World of Sleepers, Interloper et Twentythree au cours de la même année.

En effet, les 11 morceaux se voient revisités et remixés par le groupe, lui donnant un son plus propre, et plus au goût du jour. Le duo cherchait à rendre les sons plus cohérents entre les albums, car beaucoup de temps s'est passé entre chacun d'entre eux. L'album est alors republié sous le label Blood Music.

La durée de tous les morceaux a été plus ou moins modifiée, faisant passer la durée totale de l'album remasterisé à 82 minutes et 17 secondes.

Liste des titres

Album original

Album remasterisé

Notes et références 

Album de musique suédois